Microdalyellia är ett släkte av plattmaskar. Microdalyellia ingår i familjen Dalyelliidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Microdalyellia